3 marca 2020 roku rozegrany został mecz czternastej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2019, KÍ Klaksvík, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2019, HB Tórshavn. Pierwszy raz w swojej historii Superpuchar zdobył KÍ Klaksvík.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych
2020 na Wyspach Owczych